Кванбок:

 Кванбок — станция Пхеньянского метрополитена.
 Кванбок — название района столицы КНДР г. Пхеньян, а также центрального проспекта и ряда объектов в этом районе, в частности электродепо Пхеньянского метрополитена, универмага и т.д.